U.S. National Championships 1938 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1938 roku w dniach 8–24 września, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills.

Była to pięćdziesiąta ósma edycja turnieju.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

US Open według lat
1938 w tenisie ziemnym